Собо-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Собо-Кюель — озеро, координаты 65°34’с. ш. 119°15’в. д..
 Собо-Кюель — озеро, координаты 65°05’с. ш. 122°59’в. д..
 Собо-Кюель — озеро, координаты 62°44’с. ш. 121°59’в. д..
 Собо-Кюель — озёра, координаты 64°21’с. ш. 126°06’в. д..
 Собо-Кюель — озеро, координаты 64°27’с. ш. 114°56’в. д..
 Собо-Кюель — озеро, координаты 63°41’с. ш. 131°12’в. д..
 Собо-Кюель — озеро, координаты 62°07’с. ш. 117°47’в. д..
 Собо-Кюель — озеро, координаты 66°23’с. ш. 110°45’в. д..
 Собо-Кюель — озеро, координаты 62°09’с. ш. 124°46’в. д..
 Собо-Кюель — озеро, координаты 64°19’с. ш. 126°20’в. д..
 Собо-Кюель — озеро, координаты 61°47’с. ш. 126°54’в. д..

Примечания